Доращивание
 Доращивание — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области России.
 Доращивание — сельскохозяйственный термин, применяемый к производству овощной и мясной продукции.

Доращивание овощных культур — агротехнический прием; получение свежих овощей в осенне-зимний период пересадкой растений из открытого грунта в защищённый для продолжения роста.

Доращивание мясного скота, откорм — технологический период содержания молодняка крупного рогатого скотаю.

Литература 
 Доращивание//Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор: В. К. Месяц. 1989.
 Брызгалов В. А. Доращивание овощных культур// БСЭ

Ссылки